Передвижная Механизированная Колонна (варианты: ПМК № 5, ПМК-5) — упразднённый посёлок в Кизлярском районе Дагестана. Входил в состав сельского поселения сельсовет «Черняевский». После 2002 году учитывается как часть села Черняевка. Фактически посёлок продолжает существовать как самостоятельный населенный пункт.

Географическое положение 
Населённый пункт расположен у Огузерского канала, на трассе Кизляр-Крайновка. Находится в 0,5 км от западной окраины центра сельского поселения — села Черняевка и в 29 км к северо-востоку от города Кизляр.

Население 

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2002 года:

Образование 
В посёлке ПМК находится Черняевская школа-интернат.

Примечания 

Упразднённые населённые пункты Кизлярского района